

Geografia 
 Vanegas – municipalità dello stato di San Luis Potosí, nel Messico centrale

Persone 
 Edwin Alcibiades Ávila Vanegas – pistard e ciclista su strada colombiano
 Óscar Vanegas – calciatore colombiano